Ла-Юнта ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 55,98 км². Население — 144 человека (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 166 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары